

Onomastica
 Aleš – forma ceca, slovacca e slovena del nome proprio di persona Alex

Persone
 John Ales – attore statunitense
 Maria Ales – matematica italiana
 Mikoláš Aleš – pittore ceco
 Stefano Ales – storico italiano

Geografia

Francia 
 Alès – comune del dipartimento del Gard (Linguadoca-Rossiglione)
 Diocesi di Alès – sede soppressa della Chiesa cattolica

Italia 
 Ales – comune della provincia di Oristano (Sardegna)
 Diocesi di Ales-Terralba – sede della Chiesa cattolica